Baltasar puede referirse a:

Antropónimo
 Rey Baltasar, uno de los tres Reyes Magos.
 Baltasar de Babilonia, hijo de Nabónido, que protagoniza el episodio bíblico llamado convencionalmente "el festín de Baltasar".
 Baltasar, nombre propio masculino
 Baltazar de la Rosa , político peruano del siglo XIX.

Topónimo
 Baltasar Brum (Artigas), localidad uruguaya

Otros usos
 Museo Baltasar Lobo, en Zamora (España)
 Baltazar, trío musical de Guadalajara (Jalisco, México).